Zajasovnik je ime dveh naselij:

 Zajasovnik, Vransko
 Zajasovnik, Kamnik

Naselja v Sloveniji